Oakham – città dell'Inghilterra (Regno Unito)
 Oakham – comune del Massachusetts (Stati Uniti d'America)